Vasella ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Vasella (* 1943), Schweizer Chemiker, emeritierter Professor für organische Chemie an der ETH Zürich, Sohn von Oskar, Bruder von Daniel
 Daniel Vasella (* 1953), Schweizer Arzt und Manager, ehemaliger Konzernchef von Novartis, Sohn von Oskar, Bruder von Andrea
 Oskar Vasella (1904–1966), Schweizer Historiker, Vater von Andrea und Daniel